Да маду — буква балийского алфавита, может обозначать ретрофлексный придыхательный и непридыхательный звонкий альвеолярный взрывной согласный /ḍha, ḍa/ и простой придыхательный звонкий альвеолярный взрывной /dha/.

Подстрочная форма написания гантунган дха в балийском и кхмерском:

Балийское письмо